Чемпионат Азии по дзюдо 2001 года прошёл в Улан-Баторе (Монголия) с 14 по 15 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Азии по дзюдо (Федерация дзюдо Азии)

2001
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Дзюдо в Монголии
2001 год в дзюдо
Апрель 2001 года
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе